Belz – comune francese
Belz – città ucraina